Анхель Рейнальдо Оруэ Эчеверрия (; 5 января 1989 года, Луке) — парагвайский футболист, играющий на позиции нападающего. С середины 2017 года является свободным агентом.

Клубная карьера 
Анхель Оруэ — воспитанник парагвайского клуба «Либертад». 13 сентября 2009 года он дебютировал в парагвайской Примере, выйдя на замену в конце гостевого поединка против асунсьонской «Олимпии». 6 декабря того же года Оруэ забил свой первый гол на высшем уровне, ставший победным в домашней игре с «Олимпии». В 2010 году он с 10 мячами вошёл в тройку лучших бомбардиров парагвайской Клаусуры 2010. Вторую половину 2011 года Оруэ провёл за чилийский «Сантьяго Уондерерс», а с начала 2012 года он выступал за парагвайский «Насьональ». В середине 2013 года футболист вернулся в «Либертад».

Первую половину 2014 года Анхель Оруэ отыграл на правах аренды за парагвайскую команду «12 октября», а вторую — за аргентинский «Дуглас Хейг». Затем в его карьере были боливийский «Сан-Хосе Оруро», эквадорская ЛДУ Лоха, албанский «Скендербеу», перуанский «Аякучо» и парагвайский «Рубио Нью».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «12 октября»
Игроки ФК «Скендербеу»
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Сан-Хосе»
Игроки ФК «Аякучо»
Игроки ФК «Дуглас Хейг»